Вукобратович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вукобратович, Драгомир (род. 1988) — сербский футболист, полузащитник клуба ОФК.
 Вукобратович, Миомир (1931—2012) — югославский, сербский учёный, специалист в области биомеханики и робототехники.